Santa Maria de Palau o Mare de Déu de Palau, edifici religiós al veïnat de Palau (municipi de Sant Llorenç de la Muga, Alt Empordà) sola
 Santa Maria del Palau, església al municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 
 Santa Maria de Palau de Cerdanya, església, originalment romànica, a Palau de Cerdanya, a la comarca de l'Alta Cerdanya, Catalunya Nord
 Santa Maria de Palau de Rialb, església parroquial del nucli del Palau de Rialb, al municipi de la Baronia de Rialb (Noguera) 
 Santa Maria de Palau-solità, església de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 
 Santa Maria i Sant Sebastià de Palau del Vidre, església parroquial del poble de Palau del Vidre, a la comarca del Rosselló